Шуберский — русская фамилия.

 Шуберский, Александр Николаевич (1875—1963) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Шуберский, Карл Эрнестович (1835—1891) — инженер путей сообщения.
 Шуберский, Эрнест Густавович (1875—1963) — русский архитектор.
 Шуберский, Эрнест Иванович (1795—1871) — русский инженер-генерал-лейтенант.

См. также 
 Шуберское